Чемпионат Кипра по футболу 1935-36 стал вторым официальным киприотским чемпионатом. В двухкруговом турнире среди 8 команд, чемпионом стал АПОЭЛ.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1936 году
Спорт на Кипре в 1935 году
1935/1936